Giuseppe Ferrario (1802-1870), medico
 Giuseppe Ferrario (1877-1932), ingegnere, cartografo e topografo
 Giuseppe Ferrario (1899- ?), politico
 Giuseppe Ferrario, fumettista